Löbschütz ist der Name folgender Ortsteile:
 Löbschütz (Naumburg), Sachsen-Anhalt
 Löbschütz (Käbschütztal), Sachsen
 Löbschütz (Lommatzsch), Sachsen (vgl. Lommatzsch#Stadtgliederung)
 Löbschütz (Grimma), Sachsen
 Löbschütz (Zwenkau), Sachsen
 Löbschütz (Kahla), Thüringen